Сaмјуел Џорџ Клафлин (; Ипсвич, 27. јун 1986) британски је глумац познат по улогама у филмовима Пирати са Кариба: На чуднијим плимама (2011), Снежана и ловац (2012), Игре глади: Лов на ватру (2013) и Док нисам срела тебе (2016).

Филмографија

Филмови

Телевизија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Британски глумци